Лабы  — топоним:

Беларусь 
 Лабы — деревня, Залесский сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Лабы — упразднённый населённый пункт, деревня, Кольчунский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область.

Другие значения 
 Лабы — этническая группа албанцев.